CIM-10 Capitolul G: Bolile sistemului nervos 
(G00-G99)

Acest capitol conține bolile sistemului nervos:

Boli inflamatorii ale sistemului nervos central G00 - G09

Atrofii sistemice afectând în special sistemul nervos central G10 - G13

Tulburări extrapiramidale și ale motricității G20 - G26

Alte boli degenerative ale sistemului nervos G30 - G32

Boli demielinizante ale sistemului nervos central G35 - G37

Tulburări episodice și paroxistice G40 - G47

Afecțiunile nervilor, rădăcinilor și plexurilor nervoase G50 - G59

Polineuropatii și alte afecțiuni ale sistemului nervos periferic G60 - G64

Afecțiuni ale joncțiunilor mioneurale și musculare G70 - G73

Paralizia cerebrală și alte sindroame paralitice G80 - G83

Alte afecțiuni ale sistemului nervos G90 - G99

Vezi și 
 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems#ICD10 – mai multe legături externe pentru codurile ICD
 International Classification of Diseases for Oncology (ICDO)
 Listă de coduri ICD-10

Legături externe 
  International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, a 10-a revizie, versiunea pentru 2007

  Îndrumar de codificare

Boli ale sistemului nervos
Liste despre medicină
Coduri
Clasificare medicală